Giehrl ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Giehrl (1837–1915), deutsche Jugend- und Volksschriftstellerin
 Gertraud Heuß-Giehrl (1931–2012), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Hermann von Giehrl (1877–1923), bayerischer Offizier und Leiter der Nachrichtenstelle im Reichswehrministerium (1919–1920).
 Maximilian von Giehrl (1840–1896), bayerischer Generalleutnant